

Baseball
 Buffalo Bisons – squadra attiva nella International League
 Buffalo Bisons – squadra attiva nella National League dal 1879 al 1885
 Buffalo Bisons – squadra attiva nella Players League nel 1890.
 Buffalo Bisons –  squadra attiva nella International League e Eastern League dal 1886 al 1970
 Buffalo Bisons –  squadra attiva nella International Association (campione nel 1878)

Football americano
 Buffalo Bisons –  squadra attiva nella All-America Football Conference nel 1946 che disputò le stagioni dal 1947 al 1949 col nome di Buffalo Bills
 Buffalo Bisons –  squadra attiva nella National Football League dal  al  e che disputò altre stagioni coi nomi di Buffalo All-Americans e Buffalo Rangers.

Pallacanestro
Buffalo Bisons –  squadra attiva nella National Basketball League dal 1937 al 1938.
Buffalo Bisons –  squadra attiva nella National Basketball League nel 1946 e rinominatasi Tri-Cities Blackhawks dopo il trasferimento a campionato 1946-47 in corso.

Hockey su ghiaccio
 Buffalo Bisons –  squadra attiva nella International Hockey League
 Buffalo Bisons –  squadra attiva nella American Hockey League dal 1940 al 1970